Vischesi – abitanti di Vische
Vischesi – abitanti di Visco